Сернон може да се односи на:

 Сернон (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Сернон (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна